Dyckman Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Broadway-Seventh Avenue Line
 Dyckman Street (Eighth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Eighth Avenue Line in Manhattan